Камарофіллопсис (Camarophyllopsis) — рід грибів родини Tricholomataceae. Назва вперше опублікована 1958 року.

В Україні зустрічається Камарофіллопсис Шульцера (Camarophyllopsis schulzeri).

Класифікація 
До роду Camarophyllopsis відносять:

Галерея

Примітки

Джерела 
 Herink, J. 1958. Stavnatkovité houby parhorku "Velká Horka" u Mnichova Hradiste. Sborník Severoceského Musea. 1:53-86 - P.61

Роди грибів
Трихоломові